Altena — cidade na Alemanha
Altena (Países Baixos) — município 
Terra de Heusden e Altena — região dos Países Baixos

Desambiguações de topônimos